NS 700 (stoomlocomotief), Nederlandse stoomlocomotief uit 1865, latere serie NS 700
NS 500, Nederlandse diesellocomotief uit 1955, NS-locseries 500, 600 en 700
NS 700 (rangeerlocomotief), Nederlandse rangeerlocomotief uit 2003, ter vervanging van 600-serie